Выборы депутатов Национальное собрание Республики Корея XXI созыва состоялись в Республике Корее 15 апреля 2020 года. Были избраны все 300 членов Национального собрания, 253 — по избирательным округам и 47 — по пропорциональным партийным спискам. Это были первые выборы, проведённые в рамках новой избирательной системы. Две крупнейшие партии, либеральная «Демократическая партия» и консервативная «Объединённая партия будущего», создали новые партии-сателлиты (также известные как партийные блоки), чтобы воспользоваться преимуществами пересмотренной избирательной системы. Реформы также снизили возрастной избирательный ценз с 19 до 18 лет.

«Демократическая партия» и её сателлит «Платформенная партия» одержали убедительную победу, получив 180 из 300 мест (60%) в сумме. Только «Демократическая партия» получила 163 места, что является самым высоким показателем для партии с 1960 года. Это гарантирует правящему либеральному альянсу абсолютное большинство в законодательной палате и три пятых супербольшинства, необходимое для ускорения процедур. Консервативный альянс между «Объединённой партией будущего» и ее сателлитом «Партией будущего Кореи» получил только 103 места, что является худшим результатом для консерваторов с 1960 года.

Результаты

Примечания

См. также 
 Выборы в парламент Южной Кореи

Парламентские выборы в Республике Корея
Южная Корея
Апрель 2020 года
2020 год в Республике Корея